«Наши девушки» — советский чёрно-белый немой фильм режиссёра Владимира Брауна. Вышел на экраны 25 мая 1930 года. Сохранился частично.

Сюжет 
Школа ФЗУ в пограничном городке выпускает первых девушек-токарей. Девушки начинают работать на заводе и сталкиваются с трудностями. Они приходят к мысли об организации женской бригады.

Женская бригада выполняет срочный заказ. Выясняется, что профессиональных навыков девушек недостаточно. Молодые рабочие и девушки решают организовать молодёжную бригаду. Однако администрация завода противится этому. Между девушками возникает любовный конфликт.

На помощь молодёжи приходит секретарь партийной организации. Молодёжи удаётся реализовать свои замыслы.

Параллельно с основной сюжетной линией показано участие молодёжи в военно-оборонной работе.

В ролях 

 Софья Магарилл — Нина
 Варвара Мясникова — Шура
 Андрей Костричкин — Смирнов, техник
 Владимир Гардин — Матвеев
 Павел Курзнер — Голутва, токарь 
 Евгения Пырялова — комсомолка
 Антонина Брянцева — комсомолка
 Анна Шендзиковская — комсомолка
 Зинаида Воркуль — Саша

Съёмочная группа 
 Сценарист — Александр Устинович
 Режиссёр — Владимир Браун
 Оператор — Глеб Буштуев
 Художник — Павел Бетаки

Критика 
Кинокритик и сценарист Николай Коварский оценил фильм следующим образом: «Этот фильм … был несколько схематичен по драматургии, по обрисовке характеров, но зрители приняли его хорошо. Спят он был достаточно профессионально, смонтирован умело и искусно».

В книге киноведа Ирины Гращенковой указывается: «Фильм вырос на политических лозунгах дня: „Женщины — в промышленность“, „Девушки, готовьтесь к обороне страны“. Сюжет, надписи, кинохроника
строек, военных манёвров, вживлённая в игровую ткань,— всё работало на агитационную и
пропагандистскую задачи».

Пётр Багров пишет: «Агитпроповская концовка, губящая не одно талантливое произведение начала 30-х, звучала неожиданно сильно: кадры жизнерадостных комсомолок на спортивном параде, внезапно облачающихся в противогазы, вносили ноту тревожную и зловещую».

Примечания

Литература 
 
 
 

Фильмы СССР 1930 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Немые фильмы СССР